Калугин (Калугина) — русская фамилия, происходит от названия города Калуга.

Известные носители 
 Калугины — русские дворянские роды.

 
 Калугин, Алексей Александрович (род. 1963) — российский писатель-фантаст.
 Калугин, Андрей Николаевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 7550; 1 января 1847.
 Калугин, Валерий Алексеевич (1938—2006) — российский дипломат.
 Калугин, Виктор Ильич (род. 1943) — литературовед и критик.
 Калугин, Виталий Николаевич (род. 1956) — депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва.
 Калугин (Рейфшнейдер), Георгий Александрович (1908—19??) — советский полковник авиации.
 Калугин, Иван Иванович (1867—1945) — специалист в области животноводства.
 Калугин, Игорь Михайлович (1937—2009) — генерал-полковник авиации, командующий Дальней авиацией.
 Калугин, Константин Сергеевич (1892—1945) — генерал-майор.
 
 Калугин, Никита Константинович (род. 1998) — российский футболист.
 
 Калугин, Олег Данилович (род. 1934) — генерал-майор КГБ.
Калугин, Семён Михайлович (1913—1985) — советский военный и административный деятель. 
 
 Калугин, Эрик Яковлевич (1937—2003) — советский гребец-байдарочник.
 Калугин, Юрий Аронович (настоящая фамилия Клигман, 1892—?) — писатель, литературовед.



См. также 
 
 
 Калугинская